Флаг муниципального образования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 ноября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5806.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования „Котельское сельское поселение“ Кингисеппского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования „Котельское сельское поселение“ Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в белом, синем, жёлтом и красном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле опрокинутое вписанное лазоревое (синие, голубое) остриё; поверх всего — выходящая колонна коринфского ордера, переменных цветов — лазоревая в серебре, серебряная в лазури, на которой сидит с распростёртыми крыльями обращённая прямо сова; все сопровождено внизу по сторонам, в серебре, двумя червлёными (красными) пизанскими крестами».

Обоснование символики 

Синее опрокинутое остриё на белом фоне и пизанские красные кресты — элементы водской символики, напоминает о некогда многочисленных представителях этого народа живших здесь и об их духовной культуре (эти символы напоминают дизайн водского национального герба и флага).

Колонна символизирует богатое культурно-историческое прошлое муниципального образования «Котельское сельское поселение». Кроме того, напоминание о родовом гербе последнего владельца усадьбы Котлы в предреволюционное время, архитекторе Леонтии Бенуа.

Золотая сова с распростёртыми крыльями — напоминание о заказнике, расположенном близ деревни Велькота. Сова — традиционный символ мудрости.

Красный цвет — право, мужество, самоотверженность любовь, храбрость, неустрашимость, символ труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты, солнца и тепла.

Синий цвет (лазурь) — слава, честь, верность, искренность, безупречность. Заполненные водой впадины между холмами образовали уникальную систему озёр, соединённых протоками. Небыстрые и небольшие реки несут свои воды в Финский залив. В дубраве возле деревни Велькота находится исток реки Велькота в виде большой карстовой воронки, из которой бьют многочисленные ключи, дающие начало ручью.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Жёлтый цвет (золото) — постоянство, прочность, знатность, справедливость, верность, благодать, солнечный свет.

Примечания 

Флаги с изображением совы